

Geografia 
 Spagna
 Calatayud – comune nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone 
 Jacky Calatayud – attore francese
 Juan Calatayud Sánchez – calciatore spagnolo
 Zulia Calatayud – mezzofondista e velocista cubana

Altro 
 Carta di Calatayud – documento firmato nel 1481 che sanciva la fine della guerra di conquista dell'isola di Gran Canaria